Timm Thaler steht für:

 Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen (Roman), Roman von James Krüss aus dem Jahr 1962
 Timm Thaler (1979), Fernsehserie aus dem Jahr 1979
 Timm Thaler (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie aus dem Jahr 2002
 Timm Thaler (Musical), Musical von Xavier Naidoo, Michael Herberger und Marcus Heitz aus dem Jahr 2012
 Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen (Film), ein Film von Andreas Dresen aus dem Jahr 2017